Открытый чемпионат Франции 2011 — 110-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося во французском Париже на кортах местного теннисного центра «Roland Garros». Традиционно выявляются победители соревнования в девяти разрядах: в пяти — у взрослых и четырёх — у старших юниоров.

В 2011 году матчи основных сеток прошли с 22 мая по 5 июня. Соревнование традиционно завершало основной сезон турниров серии на данном покрытии.

Прошлогодние победители среди взрослых:
 в мужском одиночном разряде —  Рафаэль Надаль
 в женском одиночном разряде —  Франческа Скьявоне
 в мужском парном разряде —  Ненад Зимонич и  Даниэль Нестор
 в женском парном разряде —  Серена Уильямс и  Винус Уильямс
 в смешанном парном разряде —  Катарина Среботник и  Ненад Зимонич

Соревнования

Взрослые

Мужчины. Одиночный турнир 

 Рафаэль Надаль обыграл  Роджера Федерера со счётом 7-5, 7-6(3), 5-7, 6-1.
 Надаль выигрывает 1-й титул в сезоне и 10-й за карьеру на турнирах серии.
 Федерер уступает 1-й финал в сезоне и 7-й за карьеру на соревнованиях серии.

Женщины. Одиночный турнир 

 Ли На обыграла  Франческу Скьявоне со счётом 6-4, 7-6(0).
 Ли со второй попытки побеждает в финале турнира серии.

Мужчины. Парный турнир 

 Максим Мирный /  Даниэль Нестор обыграли  Хуана Себастьяна Кабаля /  Эдуардо Шванка со счётом 7-6(3), 3-6, 6-4.
 Мирный выигрывает 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру на турнирах серии.
 Нестор выигрывает 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру на турнирах серии.

Женщины. Парный турнир 

 Андреа Главачкова /  Луция Градецкая обыграли  Саню Мирзу /  Елену Веснину со счётом 6-4, 6-3.
 Главачкова и Градецкая выигрывают свои дебютные титулы на турнирах серии.

Микст 

 Кейси Деллакква /  Скотт Липски обыграли  Катарину Среботник /  Ненада Зимонича со счётом 7-6(6), 4-6, [10-7].
 Деллакква и Липски выигрывают свои дебютные титулы на турнирах серии.

Юниоры

Юноши. Одиночный турнир 

 Бьорн Фратанджело обыграл  Доминика Тима со счётом 3-6, 6-3, 8-6.
 представитель США выигрывает турнир впервые с 1977 года.

Девушки. Одиночный турнир 

 Унс Джабир обыграла  Монику Пуиг со счётом 7-6(8), 6-1.
 представительница неевропейского государства выигрывает турнир впервые с 2002-го года.

Юноши. Парный турнир 

 Андрес Артуньедо /  Роберто Карбальес Баэна обыграли  Митчелла Крюгера /  Шейна Винсанта со счётом 5-7, 7-6(5), [10-5].
 мононациональная испанская пара выигрывает турнир впервые с 2004 года.

Девушки. Парный турнир 

 Ирина Хромачёва /  Марина Заневская обыграли  Викторию Кан /  Деми Схюрс со счётом 6-4, 7-5.
 Хромачёва со 2-й попытки побеждает в финале соревнования серии.
 Заневская выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру на турнирах серии.

См. также 
 Мировой тур ATP 2011
 WTA Тур 2011
 Юниорский тур ITF 2011

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA
 Профиль турнира на сайте ITF 

 
Май 2011 года
Июнь 2011 года